Национален отбор по волейбол на Китай може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Китай
 Женски национален отбор по волейбол на Китай